Cratere Ptolemaeus – cratere lunare
Cratere Ptolemaeus – cratere su Marte